Dewey Martin (acteur), Amerikaans film- en televisieacteur 
Dewey Martin (drummer), Canadees drummer